Force Aérienne de la Côte d'Ivoire
Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia